Ансип () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ансип, Андрус (род. 1956) — премьер-министр Эстонии и председатель эстонской Партии Реформ.
 Ансип, Генрих Янович (1909—1941) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Ансип, Освальд Янович (1901—1974) — депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва, брат Г. Ансипа.